SMS Gneisenau puede referirse a:

 SMS Gneisenau , fragata y buque escuela de la Marina Imperial alemana hundido en 1900.
SMS Gneisenau, crucero acorazado de la Marina Imperial alemana hundido en 1914.